Ténis foi uma das modalidades disputadas na Universíada de Verão de 1959, com os seguintes resultados:

Quadro de medalhas

Ligações externas 
 
 

Universíada de Verão de 1959